Kadoma ist der Name

 einer Stadt in Simbabwe, siehe Kadoma (Simbabwe)
 einer Stadt in der japanischen Präfektur Ōsaka, siehe Kadoma (Osaka)